Der Frieden von Basel bezeichnet zwei verschiedene Friedensverträge:

 Frieden zu Basel  von 1499 zwischen dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation und den Eidgenossen am Ende des Schwabenkrieges.
 Friede von Basel von 1795 (Sonderfrieden von Basel)